Klas Ahlner (1845 - ? ) foi um botânico sueco.

Ligações externas
  

Botânicos da Suécia